Miguel Ángel Martínez Martínez (Madrid, 1940), polític espanyol
 Miguel Ángel Martínez Torres (Colomera, 1967), ciclista espanyol